Март Сийманн (, род. 21 сентября 1946 года, Килинги-Нымме, Эстонская ССР, СССР) — эстонский государственный, политический и спортивный деятель.

Биография 

В 1971 году окончил Тартуский университет с дипломом филолога-психолога.

В 1971—1984 годах работал старшим научным сотрудником и аспирантом в Тартуском университете.

В конце 1970-х годов пришёл на работу на телевидение Эстонии и за 17 лет прошел путь от корреспондента до заместителя генерального директора Эстонского телевидения. Являлся членом КПСС.

С 1987 года — руководитель Эстонского радио.

С 1989 года — генеральный директор Эстонского телевидения.

С 1992 года по 1995 год — исполнительный директор частного телеканала RTV.

В 1995 году избран депутатом парламента Эстонии. Входил в состав Конституционной комиссии. Возглавлял Коалиционную партию.

С 17 марта 1997 года по 25 марта 1999 года — премьер-министр Эстонии.

С 1999 года — председатель фракции Коалиционной партии Эстонии.

Являлся председателем спортивного общества «Калев», членом совета кураторов Таллинского педагогического университета, а также членом Совета фонда культуры Эстонии.

С 2001 года — президент Национального олимпийского комитета Эстонской Республики. В 2001 году избран председателем социал-демократического движения "С разумом и сердцем" ("Mõistuse ja Südamega").

С 2003 года — советник Президента Эстонской Республики Арнольда Рюйтеля по внутренним делам.

Награды 
 Орден Государственного герба II класса (2 февраля 2001 года)

Примечания

Ссылки 
 Mart Siimann peab moodustama valitsuse
 Новым президентом НОК стал Март Сийманн

Премьер-министры Эстонии
Члены КПСС
Члены Рийгикогу
Премьер-министры, вступившие в должность в 1997 году